A Cigarette-Maker's Romance – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 A Cigarette Maker's Romance – film del 1920 diretto da E. Ross e Tom Watts